Michael Balter (politicus), Belgisch politicus
 Michael Balter (journalist), Amerikaans journalist